Втора македонска футболна лига 2003/04 е дванадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 9 август 2003 г. до 2 юни 2004 г. Групата е съставена от 20 отбора. Шампион е тимът на Брегалница.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони